Municipio de Enterprise puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Enterprise (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Enterprise (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Enterprise (condado de Moody, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.
 Municipio de Enterprise (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Enterprise (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Enterprise (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Enterprise (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Enterprise (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Enterprise (condado de Linn, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Enterprise (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.